Dawne gminy:
 gmina Świsłocz – dawna gmina wiejska, powiat bobrujski, gubernia mińska
 gmina Świsłocz – dawna gmina wiejska, powiat wołkowyski, białostockie